Valbona, folyó Albániában 
Valbona-völgy Nemzeti Park, albániai nemzeti park a folyó felső völgyszakaszán 
Valbona, albániai település Kukës megyében 
Valbona, spanyolországi település Teruel tartományban